Armonía cromática puede referirse:

En música:
Una modalidad de la Armonía musical basada en la tonalidad.  

En pintura, en el diseño y en iconolingüística:
Armonía cromática, o armonía de los colores que, combinados de manera simultánea, componen un colorido acorde.